Telefo – figura della mitologia greca
 Telefo – tragedia di Euripide 
Telefo – grammatico greco
 Telefo d'India – sovrano del Regno indo-greco